Itillip Tasia bezeichnet:
 Itillip Tasia (See, Alluitsup Kangerlua), See im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Itillip Tasia (See, Sermersooq), See im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Itillip Tasia (See, Qaqortoq), See im Distrikt Qaqortoq, Grönland